Nahrawan bezeichnet:

 Nahrawan-Kanal im Irak, größter Kanal im Nahen Osten der Antike.
 al-Nahrawan, antike Stadt am Nahrawan-Kanal, heute Sifwa.
 Schlacht von Nahrawan am 17. Juli 685 zwischen ʿAlī ibn Abī Tālib und den Charidschiten.